Elektrociepłownia PGE Toruń S.A. – toruńskie przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, obecnie należące do Grupy PGE.

Lokalizacja 
Elektrociepłownia znajduje się w północno-wschodniej części miasta, w dzielnicy Grębocin, przy ul. Ceramicznej 6.

Charakterystyka 
W skład PGE Toruń S.A.Toruń wchodzą: 3 elektrociepłownie, 14 kotłowni, 240,4 km sieci ciepłowniczych tworzących system miejski Torunia oraz 1804 szt. węzłów ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo obsługuje głównie mieszkańców Torunia, nadwyżki sprzedaje do Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. oraz innych drobnych odbiorców.

Historia 
 1 lipca 1976 – powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu wydzielone z ZEC Bydgoszcz wraz z powstaniem nowego województwa toruńskiego
 1978 – podjęto decyzję o budowie nowej elektrociepłowni obsługującej wyłącznie miasto Toruń
 18 grudnia 1985 – rozpoczęto eksploatację Elektrociepłowni Grębocin (ciepło dostarczane do wschodniej części miasta)
 1 stycznia 1992 – powstało Toruńskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Energotor obsługujące zachodnią część miasta, należą do niej EC Toruń i EC Energotor
 1994–2003 – wykup akcji EC Toruń i EC Energotor przez Elektrociepłownie Wybrzeże S.A i powstanie Elektrociepłownie „Toruń” S.A.
 1 lutego 2006 – powołano Toruńską Energetykę Cergia S.A. z połączenia Elektrociepłowni „Toruń” S.A. oraz PEC Toruń
 10 września 2012 – Toruńska Energetyka Cergia S.A. rozpoczęła działalność pod nazwą EDF Toruń S.A.
 16 lipca – 2015 – rozpoczęto budowę nowej elektrociepłowni gazowej
 21 kwietnia 2017 – otwarto nową elektrociepłownie gazową

Zatrudnienie 
Elektrociepłownia zatrudnia ok. 130 pracowników (stan z 2016 roku).

Wytwarzanie 
W Toruniu ciepło i energia elektryczna produkowane są w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń.

PGE Toruń jest również właścicielem sieci ciepłowniczej, którą dostarczane jest ciepło do ponad 100 tysięcy mieszkańców. Sieć ciepłownicza jest zasilana w gorącą wodę z elektrociepłowni PGE Toruń oraz elektrociepłowni BIOGAZ należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (moc zamówiona na rzecz systemu ciepłowniczego to 0,973 MWt), w której wykorzystuje się ciepło pochodzące ze spalania gazu z miejskiego wysypiska śmieci.

Elektrociepłownia gazowa
 Moc elektryczna zainstalowana – 106 MWe
 Moc cieplna zainstalowana – 357,6 MWt

Przesył 
Przedsiębiorstwo posiada około 260 km sieci ciepłowniczych tworzących system ciepłowniczy Torunia oraz 2100 szt. (własność ok. 1700) węzłów ciepłowniczych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Cergia S.A.

Przedsiębiorstwa w Toruniu
Toruń
Spółki akcyjne
Toruń_PGE_Elektrociepłownia